ZA steht für:
 ITU-Landeskenner im Amateurfunkdienst für Albanien
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Albanien, siehe Luftfahrzeugkennzeichen #Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 Südafrika (von niederländisch Zuid-Afrika), als Kfz-Kennzeichen und Landescode nach ISO 3166
 Skywings Asia Airlines (IATA-Code), kambodschanische Fluggesellschaft
 Zahlungsanspruch von Agrarwirten im Zuge der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, siehe Gemeinsame Agrarpolitik
 Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie
 Zellulärer Automat, eine mathematisch-formale Methode zur Modellierung spatial diskreter dynamischer Systeme
 Zentralausschuss, der jetzigen Bundesvertretung der Studierenden
 Zollamt
 Zungenanal, eine Sexualpraktik

Kfz-Kennzeichen:
 Griechenland: Zakynthos
 Norwegen: Harstad in der Provinz Troms og Finnmark
 Serbien: Zaječar
 Slowakei: Okres Žilina (1. Vergabe)
 Spanien: Provinz Zamora (auslaufend)

Za steht für:
 Oued Za, ein Fluss im Norden Marokkos
 eine afrikanische Dynastie, nach Forschungen identisch mit der Dynastie der Zaghe
 Zāy (auch Za; ), ein arabischer Buchstabe
 Zā' (), ein arabischer Buchstabe
 den sechsten Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Զ

Personen:
 Za Dengel, Negus Negest (Kaiser) von Äthiopien
 Za Li-len, nordkoreanische Basketballspielerin 
 Za Lian-ken, nordkoreanische Basketballspielerin
 Philip Lasap Za Hawng (* 1945), myanmarischer Geistlicher, Bischof von Lashio
 Tay Za (* 1967), burmesischer Geschäftsmann

za steht für:
 Zhuang (Sprache) (ISO-639-1-Code), eine chinesische Sprache
 .za die Top-Level-Domain von Südafrika

z. A. ist die Abkürzung für:
 zur Anstellung, bis 31. März 2009 Zusatz zum Dienstgrad bei Beamten auf Probe, siehe Beamter (Deutschland) #Beamter auf Probe

zA, auch z. A., ist die Abkürzung für:
 zum Ausschluss, in Arztpraxen übliche Abkürzung bei Diagnosen

Abkürzung